Солистът може да се отнася за:
 Солистът, български филм от 1980 година;
 Солистът, драматичен филм от 2009 година.